Kropfsdorf ist der Name folgender Orte:

 Kropfsdorf (Gemeinde Michelbach), Ortschaft in Niederösterreich
 Kropfsdorf (Gemeinde St. Veit an der Gölsen), Ortschaft in Niederösterreich